Flash može biti:

Adobe Flash (bivši Macromedia Flash), kompjuterski softverski proizvod za grafičku animaciju
Flash (film), Disneyjev film 
Flash Gordon, stripovski i filmski junak
Flash (pjesma), pjesma grupe Queen o Flashu Gordonu
Flash (strip), stripovski superjunak koji se može kretati nadljudskom brzinom
The Flash, televizijska serija iz 1990. godine
The Flash, televizijska serija iz 2014. godine
The Flash, film iz 2022. godine
Dwyane Wade, košarkaš u NBA